Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 459 dans le monde.

 Route fédérale 459 en Allemagne
 Interstate 459 aux États-Unis
 Route régionale 459 en Finlande
 Route nationale 459 en France